

Geografia
 Monzón – città del Perù
 Monzón – comune spagnolo dell'Aragona
 Monzón de Campos, comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Carlos Monzón – pugile e attore argentino
 Christian Monzon – modello statunitense
 Daniel Monzón – regista, sceneggiatore e attore spagnolo
 Fabián Monzón – calciatore argentino
 Luis Monzón – calciatore paraguaiano
 Pedro Monzón – allenatore di calcio 
 Ramiro Sánchez di Monzón – signore di Monzón